Llamada o llamado puede referirse a:

Vocación religiosa
Convocatoria
Grito
Señuelo
Vocalización de las aves (véase también zoosemiótica)
Llamada telefónica, puesta en conexión de dos personas por teléfono
Efecto llamada, en inmigración
Llamada y respuesta (música), sucesión de dos frases musicales distintas.
Llamada al sistema system call, en informática.
Llamada Democristiana Christen-Democratisch Appèl, CDA.
Llamada, toque de caja, corneta o clarín para reunir a la tropa
Llamado al altar
Llamado del contramaestre, silbato marinero
Llamada de candombe

Cine y televisión
La llamada, película
La llamada, obra de teatro